Луцю́к — українське прізвище.

 Луцюк Віктор Володимирович ( 4 червня 1958, смт Іваничі) — оперний співак (тенор). Заслужений артист України (1994).
 Луцюк Дмитро Вікторович ( 23 грудня 1990, Будичани, Житомирська область, Україна) — український футболіст, захисник.
 Любомир-Ярослав Луцюк (;  9 липня 1953, Кінгстон, Онтаріо) — канадський історик і географ українського походження, професор (1999).
 Луцюк Микола Борисович (* 1931) — український учений у галузі біохімії. Доктор медичних наук, професор.
 Луцюк Павло Сергійович ( 3 жовтня 1956, смт Млинів) — заслужений юрист України.
 Луцюк Роман Йосипович (25 серпня 1976 — 20 березня 2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища